Евгений Валерьевич Константинов (29 марта 1981, Казань) — российский хоккеист, вратарь. Воспитанник казанского хоккея.

Карьера 
Евгений Константинов начал свою профессиональную карьеру в 1999 году в составе лениногорского «Нефтяника», выступая до этого за фарм-клубы ярославского «Торпедо» и родного казанского «Ак Барса». В том же году на драфте НХЛ он был выбран в 3 раунде под общим 67 номером клубом «Тампа Бэй Лайтнинг». В 2000 году Евгений отправился в Северную Америку, где стал выступать за фарм-клубы «Тампы» в различных минорных лигах.

21 ноября 2002 года в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Константинов дебютировал в НХЛ, проведя на площадке 1 период, и пропустив 1 шайбу. Однако больше в главной североамериканской лиге ему сыграть не удалось, и в середине сезона 2003/04 Евгений принял решение вернуться в Россию, где стал игроком фарм-клуба череповецкой «Северстали». В сезоне 2004/05 Константинов провёл 4 матча в составе екатеринбургского клуба «Динамо-Энергия», после чего стал игроком ступинского «Капитана». В середине сезона 2005/06 Евгений перешёл в московское «Динамо», однако, проведя в составе москвичей 4 матча с коэффициентом надёжности 4.34, он покинул клуб и заключил соглашение с подмосковным ХК МВД. В составе «милиционеров» Константинов выступал на протяжении 3 сезонов, проведя за это время 48 матчей с коэффициентом надёжности 2.92.

Перед началом сезона 2009/10 Евгений подписал контракт с пермским «Молотом-Прикамье», в составе которого он провёл 7 игр, после чего в феврале 2010 года принял решение приостановить свою карьеру. 14 сентября 2011 года Константинов вернулся в Казань, заключив с родным клубом однолетнее соглашение, однако, так и не проведя в его составе ни одной игры, 15 января 2012 года он покинул команду по обоюдному согласию сторон.

28 января того же года Евгений подписал контракт до конца сезона с киевским «Беркутом».

Международная 
В составе сборной России Евгений Константинов принимал участие в юниорском чемпионате Европы 1998 года, на котором он стал бронзовым призёром, проведя 1 матч, а также в юниорском чемпионате мира 1999 года, где он провёл 6 матчей с коэффициентом надёжности 2.29, однако команда заняла лишь 6 место.

Работал тренером вратарей в структуре московского ЦСКА. Сейчас руководит вратарским направлением в тульской «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова».

Достижения 
 Бронзовый призёр юниорского чемпионата Европы 1998.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 29 января 2012 года

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 Профиль на официальном сайте НХЛ

Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Нефтяник» Лениногорск
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки «Луизиана АйсГейторз»
Игроки «Детройт Вайперз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Пенсакола Айс Пайлотс»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки ХК «Динамо-Энергия»
Игроки ХК «Капитан»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК МВД
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Беркут» Киев